Его́ров (Его́рова) — распространённая русская фамилия. В списке общерусских фамилий занимает 71-е место. Произошла от мужского имени Егор, то есть Георгий. Также топоним.

Егоров

А 
 Егоров, Алагуй Вячеславович (род. 1989) — российский композитор, певец и аранжировщик.
 
 
 
 
 Егоров, Антон Юрьевич (род. 1964) — российский физик, специалист в области физики полупроводников и наноматериалов.
 Егоров, Афанасий Ефимович (1881—1957) — участник Белого движения на Юге России, генерал-майор.
 Афанасий (Егоров) (1884—1937) — преподобномученик.

Б 
 Егоров, Баир Мондронович (1934—1990) — советский танцовщик, народный артист РСФСР.

В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Егоров, Всеволод Александрович (1930—2001) — советский и российский математик и механик.

Г 
 Егоров, Гаврил Иосифович (1918—1948) — Герой Советского Союза.
 
 
 Егоров, Григорий Александрович (род. 1967) — советский и казахстанский прыгун с шестом.

Д 
 Егоров, Даниил Григорьевич (1892—1942) — советский военный деятель, генерал-майор.

Е 
 Егоров, Евген Павлович (1917—2005) — украинский график и живописец.
 
 
 Егоров, Ефим Александрович (1861—1935) — русский журналист, публицист.

И 
 
 
 
 Егоров, Иннокентий Николаевич (род. 1956) — член Совета Федерации (2004—2013).

К

Л 
 Егоров, Лаврентий Дорофеевич (1804—1857) — русский военный топограф.

М

Н 
 Егоров, Никита:
 Егоров, Никита Васильевич (1908—1970) — советский генерал-полковник.
  (род. 2002) — российский бегун, бронзовый медалист чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении в эстафете 4×400 м (2021), сын и ученик Татьяны Ивановны Егоровой.

О

П

Р

С 
 Егоров, Семён Филиппович (1928—2008) — советский и российский учёный-педагог, академик РАО (2004).
 
 Егоров, Спиридон Михайлович (1908—1999) — Герой Советского Союза.
 Егоров, Степан Михайлович (1901—1971) — начальник Управления особого строительства НКВД СССР, полковник.

Т 
 Егоров, Тимофей Семёнович (1920—1961) — Герой Советского Союза.

Ф 
 Егоров, Фёдор Егорович (1866— после 1937) — марийский советский деятель просвещения, организатор музейного дела, писатель, журналист и краевед.

Э 
 Егоров, Эдуард Васильевич (род. 1940) — советский ватерполист.

Ю

Я

Составные фамилии 
 Егоров-Кузьмин, Александр Степанович (1903 — ?) — советский инженер, конструктор и изобретатель в области радиоэлектроники.



Населённые пункты 
 Егоров — хутор в Медвенском районе Курской области России.
 Егоров — хутор в Волгодонском районе Ростовской области России.

См. также 
  — о дворянских родах.